La saison 2014 du Championnat du Viêt Nam de football est la trente-et-unième édition du championnat de première division au Viêt Nam. Les treize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, le dernier du classement est relégué et remplacé par le champion de deuxième division tandis que l’avant-dernier doit disputer un barrage de promotion-relégation face au vice-champion de D2.

C'est le Becamex Bình Dương FC qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le tenant du titre, T&T Hanoi et neuf sur Thanh Hóa FC. C'est le troisième titre de champion du Vietnam de l'histoire du club.

Après la , le club de Xi Mang The Vissai Ninh Binh déclare forfait pour le reste de la saison. L'ensemble des résultats obtenus contre cette équipe est annulé et le club est relégué en deuxième division.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat du Viêt Nam de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2014
Viet Nam
2014 au Viêt Nam